Oscar Swahn kan syfta på: 

* Oscar Swahn (1833–1908), svensk pedagog
 Oscar Swahn (1847–1927), svensk skytt